Tangipahoa – popolo nativo americano
 Tangipahoa – villaggio della Parrocchia di Tangipahoa, Louisiana (Stati Uniti d'America)